

Geografia 

 Heliopolis – antica città egizia
 Heliopolis – moderno sobborgo del Cairo

 Heliopolis – altro nome dell'antica città di Baalbek in Libano

 Heliópolis – municipio brasiliano dello stato di Bahia
 Heliópolis – sobborgo della città di San Paolo del Brasile
 Héliopolis – città dell'Algeria, capoluogo del distretto omonimo
 Heliópolis – villaggio naturista situato sul'île du Levant

Altro 
 Heliopolis – pianeta presente nell'universo fantascientifico della serie televisiva Stargate SG1
 Heliopolis – romanzo di Ernst Jünger
 Heliopolis – film diretto da Ahmad Abdalla
 Heliopolis – romanzo di James Scudamore